Il existe en France de nombreux odonymes « Place du 8-Mai-1945 », sous diverses graphies, en référence à un événement contemporain survenu à cette date :  
 Principalement, la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie, marquant la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe.
 Localement, le massacre de Sétif du 8 mai 1945, début des exactions perpétrées à Sétif, Guelma et Kherrata, dans le département de Constantine en Algérie, marquant le début de la guerre d'Algérie.

Décomptes par anciennes et nouvelles régions françaises 

Au , au moins   « Place (du) 8-Mai-1945 » sont recensés dans les 27 anciennes et 18 nouvelles régions et dans les 36700 communes françaises.

Région Auvergne-Rhône-Alpes

Ex-région Auvergne

Ex-région Rhône-Alpes

Région Bourgogne-Franche-Comté

Ex-région Bourgogne 

{| border="0" width="95%" style="border:1px solid #999; background-color:#FFFFFF" class="wikitable"
|-bgcolor="#CCCCCC"
! width="100%" colspan="6" | « Place (du) 8-Mai-1945 »
|-
! width="100%" colspan="6" | Ex-région : Bourgogne (4 départements) -- Au moins  pour 2046 communes dans cette ex-région administrative
|-
! valign="top" width="16%" | 21 - Côte-d'Or7 sur 706 communes
! valign="top" width="16%" | 58 - Nièvre ? sur 312 communes
! valign="top" width="16%" | 71 - Saône-et-Loire ? sur 573 communes
! valign="top" width="16%" | 89 - Yonne ? sur 455 communes
! valign="top" width="16%" | 
! valign="top" width="16%" | 
|-
| valign="top" | 
 Bligny-sur-Ouche
 Châtillon-sur-Seine
 Losne
 Montbard<ref group="21-">« Place du 8-Mai-1945 », Montbard, Côte-d'Or, ex-région Bourgogne, Bourgogne-Franche-Comté, France.
Voir notamment : [ Google Maps] & Google Street 1 & Google Street 2 & [ ViaMichelin] & Géoportail & [ Bing Cartes]  & [ Here WeGo] & [ Mappy] & OpenStreetMap & rue-ville.info & annuaire-mairie.fr (sites consultés le 11 février 2018 : site rue-ville.info non accessible).</ref>
 Ouges
 Saint-Usage
 Vitteaux

| valign="top" | 

| valign="top" | 

| valign="top" | 

| valign="top" bgcolor="#CCCCCC" | 
| valign="top" bgcolor="#CCCCCC" | 
|}

 Ex-région Franche-Comté 

[
 Région Bretagne 

 Région Centre-Val de Loire 

 Région Corse 

 Région Grand Est 

 Ex-région Alsace 

 Ex-région Champagne-Ardenne 

 Ex-région Lorraine 

 Région Hauts-de-France 

 Ex-région Nord-Pas-de-Calais 

 Ex-région Picardie 

 Région Île-de-France 

 Région Normandie 

 Ex-région Basse-Normandie 

 Ex-région Haute-Normandie 

 Région Nouvelle-Aquitaine 

 Ex-région Aquitaine 

 Ex-région Limousin 

 Ex-région Poitou-Charentes 

 Région Occitanie 

 Ex-région Languedoc-Roussillon 

 Ex-région Midi-Pyrénées 

 Région Pays de la Loire 

 Région Provence-Alpes-Côte d'Azur 

 Régions d'outre-mer  

 Notes, références et localisations 

 Notes 

 Références 

 Localisations 

La mention éventuelle « non localisé(e) » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore répertorié dans les sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article, à savoir : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail (France), Géoportail (Belgique)'', Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Voir aussi

Articles principaux 
 8-Mai (odonyme)
 Huit-Mai (odonyme)

Articles connexes 
 Rue du 8-Mai
 Avenue du 8-Mai-1945
 Rue du 8-Mai-1945
 Rue du Huit-Mai-1945

08
05,08